Els Germans Aragó van ser una família nord-catalana, provinent d'Estagell, que destacà al segle XIX:
 Esteve Aragó (1802-1892), dramaturg i escriptor
 Francesc Joan Domènec Aragó (1786 -1853), matemàtic, físic, astrònom i polític
 Jaume Aragó (1790 - 1855), escriptor i explorador
 Joan Aragó (1788-1836), militar que combaté a Mèxic.